Сама́нта Сэ́йнт (; настоящее имя Элизабет-Энн Вивер. Род. 8 июня 1987 года в Мемфисе, штат Теннесси, США) — американская порноактриса.

Карьера 
Впервые снялась в порнофильме в 2011 году. В сентябре 2012 года она подписала контракт с Wicked Pictures. Была «киской месяца» в октябре 2012 года. В том же году она снялась в фильме Samantha Saint Is Completely Wicked, в котором впервые исполнила сцены межрассового и анального секса. В 2014 году она снялась в продолжении Samantha Saint Is Completely Wicked 2, где впервые снялась в гэнг-бэнг сцене.

В конце 2021 года, Саманта объявила, что из-за инцидента с кальяном ей пришлось покинут индустрию. После ухода из индустрии родила двух детей .

Награды и номинации 
 2012 AVN Award (номинация) — «Лучшая новая старлетка»
 2012 XBIZ Awards (номинация) — «Новая старлетка года»
 2012 XBIZ Awards (номинация) — Porn Star Site of the Year — SamanthaSaint.com
 2013 AVN Award (номинация) — Best Boy/Girl Sex Scene — The Insatiable Miss Saint (with Voodoo)
 2013 AVN Award (номинация) — «Лучшая сцена орального секса» — The Insatiable Miss Saint
 2013 AVN Award (номинация) — «Лучшая сцена тройного секса» (B/B/G) — The Insatiable Miss Saint (вместе с Джеймсом Дином и Александром Бойсвертом)
 2013 AVN Award (номинация) — «Исполнительница года»
 2013 XBIZ Awards (номинация) — «Исполнительница года»
 2013 XBIZ Awards (номинация) — Best Scene, Vignette Release — Office Politics (вместе с Алексис Монро и Марком Вудом)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Саманты Сэйнт
 
 
 Профиль на сайте AVN



Порноактрисы США
Penthouse Pets
Эротические фотомодели США
Twistys Treats